Francis Kiprop ist der Name folgender Personen:

* Francis Kiprop (Marathonläufer, 1982) (* 1982), kenianischer Marathonläufer
 Francis Kiprop (Marathonläufer, 1984) (* 1984), kenianischer Marathonläufer